Die eiserne Maske ist der Titel von
 Die eiserne Maske (1929), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Allan Dwan
 Die eiserne Maske (1962), französischer Abenteuerfilm von Henri Decoin
 Die eiserne Maske, Alternativtitel des Abenteuerfilms von 1979, Das Geheimnis der eisernen Maske